Personen
 Anna Seelig-Löffler (1944), Zwitserse chemica
 Edmund Löffler (1900-1998), Duits componist, muziekpedagoog, musicoloog, dirigent en pianist
 Kelly Loeffler (1970), Amerikaanse bestuurster en politica
 Susanna Woodtli-Löffler (1920-2019), Zwitserse historica en feministe
 Willi Löffler (1915-2000), Duits componist, dirigent, arrangeur, trombonist en muziekuitgever
 Wilhelm Löffler (1887-1972), Zwitsers medicus en hoogleraar, arts van Thomas Mann, vader van Susanna Woodtli-Löffler
 Yorgui Loeffler (1979), Frans gitarist

Overige
 Syndroom van Löffler, een ziekte vernoemd naar Wilhelm Löffler
 Großer Löffler, een berg in de Oostenrijks-Italiaanse Alpen
 Vojtech Löffler Museum, een kunstgalerij in Košice, Slowakije